Prstenova družina, prvi svezak romana Gospodar prstenova J. R. R. Tolkiena
 Prstenova družina (likovi), samozvana skupina opisana u knjizi 
 Gospodar prstenova: Prstenova družina (2001), film Petera Jacksona iz 2001.
 Gospodar prstenova: Prstenova družina (igra), videoigra iz 2002. temeljena na knjizi